De aquatilibus (Von den Wassertieren) ist ein 1553 in Paris erschienenes Werk von Pierre Belon. Es ist eine erheblich erweiterte Ausgabe seines zwei Jahre zuvor erschienenen Werkes L’histoire naturelle des estranges poissons marins. 1555 folgte unter dem Titel La nature & diuersité des poissons eine Übersetzung ins Französische.

Werk 
Der Oktavband im Querformat De aquatilibus, Libri duo. Cum eiconibus ad viuam ipsorum effigiem, quoad eius fieri potuit, expressis wurde bei Charles Estienne gedruckt.
Das in zwei „Bücher“ unterteilte Werk besteht aus 448 nummerierten Seiten und ist mit 187 Holzschnitten von Pierre Gourdelle (um 1530–um 1588) illustriert. Die meisten Holzschnitte sind ganzseitig. Die „Bücher“ umfassen 16 bzw. 12 Kapitel.

Das Werk ist Odet de Coligny, dem Kardinal von Châtillon, gewidmet.

Inhalt 
Im ersten „Buch“ behandelt Belon im Wasser lebende Tiere „mit Blut“, also im Wasser lebende Wirbeltiere (Vertebrata), das zweite handelt von im Wasser lebenden Tieren „ohne Blut“, also im Wasser lebenden Wirbellose (Invertebrata), wie beispielsweise Kraken (Octopoda), Zehnfußkrebse (Decapoda), Perlboote (Nautilidae), Schnecken (Gastropoda) und Muscheln (Bivalvia). Für die weitere Unterteilung zieht Belon Eigenschaften wie die Art der Fortpflanzung (lebendgebärend, eierlegend), die Körperform, den Aufbau des Skeletts (z. B. Knorpel, Knochen) und das bewohnte Habitat heran.

Für Belon war die eigene Naturbeobachtung eine unabdingbare Voraussetzung für die Darstellung von Lebewesen. Er korrigierte in seinem Werk die Schriften klassischer Autoren wie Aristoteles und Plinius. Belon zitierte häufig aus Oppians Lehrgedicht Halieutika (Über den Fischfang).

Gliederung 
 Carolvs Stephanvs Lectori (Brief an den Leser)
 Petrvs Bellonivs Cenomanvs ampliss. Cardinali Castillionaeo S. (Widmung)
 Index capitvm, et eorvm qvae svb his continentvr (Inhaltsverzeichnis und Namensregister)
 Liber primus
 I. Aquatilium differentiae ac diuisiones
 II. De piscibus maioribus ac cetaceis
 III. De cetaceis, ossibus praeditis ac viuiparis
 IIII. De amphibiis quadrupedibus viuiparis
 V. De amphibiis quadrupedibus ouiparis
 VIII. De cartilagineis viuiparis planis
 IX. De cartilagineis ouiparis
 X. De cetaceis ouiparis spinosis
 XI. De piscibus spinosis ouiparis planis
 XII. De Latis piscibus, quos Anthies Graeci nominauerunt
 XIII. De piscibus qui serpentina sunt specie
 XIIII. De minoribus piscibus ouiparis, spinosis, & squama contectis, in pelagios, litorales, & saxatiles diuisis, & primum de pelagiis
 XV. De Piscibus litoralibus
 XVI. De piscibus saxatilibus

 Liber secundus
 I. Exanguium differentiae ac diuisiones
 II. De mollibus
 III. De Crustatis locustarii generis, cauda paeditis
 IIII. De crustatis Cancrariis, cauda carentibus
 V. De testa duriore contectis
 VI. De testa duriore contectis, biualuiis, ostreis, in vado solutis maioribus & minoribus, & aliis scopulis infixis
 VII. De testa duriore contectis vniualuiis
 VIII. De biualuiis testa duriore contectis
 IX. De testaceis turbinatis, omnium durissimis
 X. De Turbinibus seu strombis
 XI. De Zoophytis, hoc est, ancipitis naturae exanguibus, ab animalibus & plantis differentibus
 XII. De deiectamentis marinis

Illustrationen

Erstes Buch

Zweites Buch

Literatur 
 Albert C. L. G. Günther: Handbuch der Ichthyologie. Carl Gerold’s Sohn, Wien 1886, S. 3–4 (online)
 Bernhard Schmall: Die Anfänge der modernen Ichthyologie Zum 500. Geburtstag von Pierre Belon (1517–1564 oder 1565). In: Österreichs Fischerei. Band 70, 2017, S. 186–190 (PDF).

Weblinks 

 De aquatilibus im Projekt Nova Scientia: Early Modern Scientific Literature and Latin (NOSCEMUS)
 Species in Pierre Belon’s works

De aquatilibus
 Scan bei Gallica
 Scan in der Biodiversity Heritage Library
 Scan des Münchener Digitalisierungszentrums

La nature & diuersité des poissons
 Scan bei Gallica
 Scan des Münchener Digitalisierungszentrums
 Scan der Österreichischen Nationalbibliothek

Literarisches Werk
Literatur (Latein)
Literatur (16. Jahrhundert)
Sachliteratur (Zoologie)
Gewässerökologie
Hydrologische Publikation